Гари Генри Гудридж (род. 17 января 1966, Сент-Джеймсе, Тринидад и Тобаго) — отставной канадский боец смешанных боевых искусств и профессиональный кикбоксер, выступавший в тяжёлой весовой категории. Финалист турнира UFC 8. Известен своими победами над такими бойцами как Олег Тактаров, Дон Фрай и Валентайн Оверим. Также выступал в профессиональном армрестлинге
.

Карьера 
Перед участием в MMA Гудридж добился больших успехов в армрестлинге. В частности, он победил Шерона Ремеза () и Джона Брзенка в 1991 году.

Карьера в MMA 
Гудридж дебютировал в смешанных единоборствах на UFC 8. Первой бой против Пола Эрреры () Гудридж завершил за 13 секунд нокаутом ударами локтями. Впоследствии, Гудридж проиграл в финале Дону Фраю.

Гудридж позже участвовал в UFC 9, UFC 10 и Ultimate Ultimate 1996, но особого успеха не добился, уступив в последнем Фраю во второй раз.

После этого Гудридж стал участвовать в турнирах под эгидой PRIDE Fighting Championships. Также он вскоре подписал контракт с K-1 и её MMA-подразделением Hero’s.

На PRIDE 1 Гудридж нокаутировал Олега Тактарова, которого увезли с турнира в больницу.

В 2003 году Гудридж проиграл нокаутом Фёдору Емельяненко и взял реванш у Дона Фрая.

Начиная с 2008 года, Гудридж проигрывал все поединки в MMA.

В 2008 году он потерпел 5 поражений, в том числе от Алистара Оверима. В бою против Габора Немета (Gabor Nemeth) Гудридж, несогласный с действиями судьи, покинул ринг по окончании первого раунда и был дисквалифицирован.

В 2009 году Гудридж встретился с Гегардом Мусаси, которого он значительно превосходил в весе, на турнире Dynamite!! 2009 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Карьера в кикбоксинге 
Гудридж дебютировал в кикбоксинге в 1999 году на турнире K-1 Revenge, проиграв японцу Мусаси дисквалификацией.

Свою первую победу в турнирах K-1 Гудридж одержал над южноафриканцем Майком Бернардо (), победив техническим нокаутом на этапе гран-при K-1 в Лас-Вегасе в 2002 году.

Наибольшего успеха Гудридж добился в 2005 году, когда он участвовал в двух турнирах гран-при K-1, проведённых в США. 30 апреля на турнире в Лас-Вегасе он одержал две победы и дошёл до финала, где был нокаутирован бразильцем Глобом Фейтосой (Glaube Feitosa) ударом ноги в голову. Три месяца спустя — 30 июля — Гудридж выиграл турнир в Гонолулу. Это открыло ему дорогу для участия в финале мирового гран-при, где он вновь проиграл Фейтосе уже в первом круге.

Титулы и достижения 
 1996
 Победитель первого турнира IVC
 1997
 Финалист UFC 8
 2005
 Победитель этапа гран-при K-1 на Гавайях
 Финалист этапа гран-при K-1 в Лас-Вегасе
 2006
 Финалист этапа гран-при K-1 в Лас-Вегасе

Таблицы выступлений

Болезнь 
Многочисленные удары в голову, полученные Гудриджем в течение карьеры в единоборствах, привели к развитию хронической травматической энцефалопатии (СTE), которая была диагностирована в 2012 году. Первоначально Гари не замечал у себя признаков заболевания, но его знакомые обратили внимание на странности в его поведении. Так он мог звонить им несколько раз в течение дня, не помня фактов своих прошлых звонков, а его речь стала менее разборчивой. Помимо расстройства кратковременной памяти, болезнь также вызвала проблемы с координацией (Гари не может стоять на одной ноге), обонянием и депрессию. По отзывам знакомых, личность бывшего спортсмена сильно изменилась, он стал раздражительным и замкнутым. Гудридж признался, что он бы давно покончил жизнь самоубийством, если бы не принимал предписанных врачами лекарств. Данное заболевание в настоящее время неизлечимо и состояние бывшего спортсмена, по видимому, будет только ухудшаться.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Канады
Кикбоксеры Канады